La stagione 1986-1987 è stata l'ottantaquattresima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese.

Classifica finale
Per ravvivare i campionati e aumentare la competitività, la Lega decise di ridurre la First Division e organizzare spareggi inter-divisionali. In ogni caso, il Leeds United perse in finale contro il quart’ultima di First, e la Second ebbe quindi una promossa in meno.

Verdetti
  Derby County e Portsmouth promosse in First Division 1987-1988.
  Sunderland, Grimsby Town e Brighton & Hove Albion retrocesse in Third Division 1987-1988.

Voci correlate
First Division 1986-1987
Third Division 1986-1987
FA Cup 1986-1987
Football League Cup 1986-1987
FA Charity Shield 1987

Calcio nel 1986
Calcio nel 1987